EDM je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 elektroerozija - (angleško Electrical discharge machining)
 elektronska plesna glasba - (angleško Electronic Dance Music)